Варатчая Вонгтінчай і Ян Чжаосюань були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом. Вонгтінчай грала в парі з Нао Хібіно, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Ешлі Барті і Кейсі Деллаква. Ян грала в парі з Аояма Сюко, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Елісе Мертенс і Іпек Сойлу.

Барті та Деллаква потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Ніколь Мелічар і Ніномія Макото з рахунком 7–6(7–5), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Malaysian Open, парний розряд
Malaysian Open (теніс)